La Chapel of the Transfiguration est une chapelle américaine située dans le comté de Teton, dans le Wyoming. Protégé au sein du parc national de Grand Teton, cet édifice religieux construit en 1925 est inscrit au Registre national des lieux historiques depuis le .

Annexes

Articles connexes 
 Chapel of the Sacred Heart

Liens externes 

 
 
 

Bâtiment dans le parc national de Grand Teton
Édifice religieux au Wyoming
Édifice religieux dans un parc national aux États-Unis
Transfiguration
Registre national des lieux historiques dans le parc national de Grand Teton
Registre national des lieux historiques en 1980